Santafesini – abitanti di Provincia di Santa Fe
Santafesini – abitanti di Santa Fe (Argentina)